Deutsches Wörterbuch ist der Titel folgender Wörterbücher der deutschen Sprache:

 Deutsches Wörterbuch der Brüder Grimm 
 Deutsches Wörterbuch von Moritz Heyne
 Deutsches Wörterbuch von Lutz Mackensen, siehe Mackensen (Wörterbuch)
 Deutsches Wörterbuch von Hermann Paul
 Deutsches Wörterbuch von Gerhard Wahrig 

Siehe auch:
 Liste bedeutender Wörterbücher